Регістан (, буквально  — місце, вкрите піском, від  [rag] «пісок» і  [stān]  — «місце»):

Регістан — найменування парадних площ у містах Середнього Сходу. 
Регістан — площа в Самарканді, пам'ятник середньовічної архітектури. 
 Регістан — одна з центральних вулиць Самарканда. 
Регістан — пустеля в Афганістані. 
 «Регістан» — швидкісний поїзд на лінії Ташкент — Самарканд. 
 Гарольд Регістан (1924-1999) — радянський поет.